Мисс Вселенная 1987 () — 36-й ежегодный конкурс красоты, проводился 27 мая 1987 года в HarbourFront Centre, Сингапур. За победу на нём соревновалось 68 претенденток. Победительницей стала представительница Чили, 22-летняя Сесилия Болокко. Двадцать первый и последний конкурс, который вёл Боб Баркер. Он являлся сторонником прав животных, просил организаторов представления запретить использование шерсть животных в конкурсе. Ушёл с мероприятия, когда организаторы отказали ему в просьбе. Программа транслировалась по телеканалу CBS.

Результаты

Места

Semifinal Scores 

 Победительница 
 1-я Вице-мисс 
 2-я Вице-мисс 
 3-я Вице-мисс 
 4-я Вице-мисс 
 Топ-10 Полуфиналистки
(#)  Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Италия
Пуэрто-Рико
Филиппины
Венесуэла
Перу
США
Сингапур
Швеция
Теркс и Кайкос
Чили

Топ-5 
США
Италия
Пуэрто-Рико
Чили
Венесуэла

Фоновая музыка 
Открывающий номер: "Let's Go!" — Wang Chung (Кавер-версия) 
Музыкальный номер: "On a Little Street in Singapore" — The Manhattan Transfer и "Big Time" — Питер Гэбриэл (Кавер-версия) 
Выход в вечерних платьях: "You are My Star"
Момент награждения: "This is Your Night"

Судьи 

Изабель Санфорд
Нэнси Дюссо
Goh Choo San
Питер Грейвс
Хосе Греко
Нил Хикки

Ю-Сай Кан
Арнольд Копельсон
Дэвид Нивен
Paul-Louis Orrier
Шарлотта Рэй
Дебора Карти Деу, Мисс Вселенная 1985

Участницы 

 — Carolina Brachetti
 — Jennine Leonarder
 — Kristina Sebestyen
 — Betty Ann Hanna
 — Dawn Michelle Waithe
 — Holly Emma Edgell
 — Patricia Arce
 — Jacqueline Meirelles
 — Sandy Michelle Harrigan
 — Tina May Simpson
 — Cecilia Bolocco
 — Patricia López Ruiz
 — Ana María Bolaños
 — Viennaline Arvelo
 — Natasha Papademetriou
 — Nanna Louisa Johansson
 — Carmen Rita Pérez
 — María del Pilar Barreiro Cucalón
 — Hoda Abboud
 — Virna Passely Machuca
 — Yvette Dawn Lindsey
 — Outi Tanhuanpää
 — Nathalie Marquay
 — Dagmar Schulz
 — Xenia Pantazi
 — Susse Petersen
 — Teresa Torres Fischer
 — María Isabel Flores 
 — Janny Tervelde
 — Francia Tatiana Reyes
 — Lily Chong Sok Hui
 — Priyadarshini Pradhan
 — Rosemary Thompson
 — Yamit Noy

 — Roberta Capua
 — Janice Sewell
 — Hiroe Namba
 — Susan Waruguru Kahumba
 — Kim Ji-Eun
 — Sahar Mouhsen Haydar
 — Christine Praglar
 — Kristina Apapbologna
 — Cynthia Fallon
 — Ursula Kim Ryan
 — Lynda Chuba Ikpeazu
 — Luciana Seman Ada
 — Mariann Leines
 — Gabriela Deleuze Ducasa
 — Tammy Elizabeth Ortigoza
 — Jessica Newton Saez
 — Geraldine Edith Villaruz Asis
 — Noelia Chávez Pereira
 — Laurie Tamara Simpson
 — Fabienne Joelle Feliho
 — Marion Nicole Teo
 — Remedios Cervantes
 — Nandaine Wijiegooneratna
 — Suzanne Thörngren
 — Renate Walther
 — Chuttima Naiyana
 — Sheree Ann Denise Richards
 — Leyle Sesbet
 — Carmelita Louise Ariza
 — María Victoria Zangaro Groso
 — Michelle Royer
 — Felize Bencosme
 — Inés María Calero Rodríguez
 — Nicola Gail Davies
 Предварительные результаты по купальникам 

 Примечание 

 Дебют 

 Отказались 

 Дисквалифицированы 

: Shelley Bascombe (overage)

: Eileen Catterson (несовершеннолетняя)

 Вернулись 

 (Первое появление в 1964 году)

 (участвовали в прошлом)

 Участие в других конкурсах красоты 

Мисс Интернешнл
 1987
: Laurie Tamara Simpson (Победительница) Другое 
 Мисс Африка 1987
: Lynda Chuba-Ikpeazu (Победительница) 

 Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты, с указанием телеканалов:: Seven Network: ZNS-TV: VRT: SBT: БНТ 1: CBC Television: TVN: Caracol: RIK 1: DR TV: Gamavision: ETV: YLE TV1: TF1: ARD: ET1 TVB Pearl: m1: RTÉ1: Первый канал: DD National: Rai Uno: Ination TV: ABC: KBS: TV1: TVM: Televisa: TV One: NRK: Telemetro: ATV: GMA Network: TVP1: RTP1: TVR1 (host country): SBC: ЦТ СССР: TVE1: SF DRS: SVT, TV1: CTS: MCOT: CCN TV6: BBC1: CBS''': Venevisión

См. также 
 Мисс Мира 1987
 Мисс Интернешнл 1987

Ссылки 
Мисс Вселенная 1987
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1987 год в Сингапуре
События 27 мая
Май 1987 года